Неделчев може да се отнася за:
 Йонко Неделчев (р. 1974), български футболист
 Михаил Неделчев (р. 1942), български литературен историк
 Ради Неделчев (р. 1938), български художник
 Светозар Неделчев (р. 1933), български актьор
 Стамат Неделчев (1874-?), български революционер
 Стою Неделчев-Чочоолу (1908-1987), български партизанин и офицер